Росселлино () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Росселлино, Антонио (ок. 1427—1478) — итальянский скульптор, брат скульптора Бернардо Росселлино.
 Росселлино, Бернардо (настоящее имя Бернардо ди Маттео Гамберелли; 1409—1464) — итальянский скульптор и архитектор первой половины XV века, последователь Альберти. См. также 
 Росселлини